Julian Knight est un nom pouvant désigner:

 (né en 1968), tueur de masse australien
Julian Knight (né en 1972), homme politique conservateur britannique
, homme d'affaires et activiste des changements climatiques

Voir aussi

Knight, Julian